

Прізвище 
 Богданович Анатолій Васильович (1888–1969) — білоруський мовознавець
 Богданович Анатолій Максимович (1882–1914) — український письменник
 Богданович Ангел Іванович (1860–1907) — журналіст, революціонер
 Богданович Андрій Якович (1985) — український громадський діяч, політик
 Боян Богданович (1989) — хорватський баскетболіст, форвард
 Богданович Григорій Йосипович (1914—2003) — радянський залізничник, начальник Львівської залізниці, Герой Соціалістичної Праці
 Богданович Іполит Федорович (1744–1803) — письменник, поет і філософ Російської імперії українського походження
 Богданович Ірина Ернстовна (1956) — білоруська поетеса, письменниця, перекладачка з польської
 Богданович Карл Іванович (1864–1947) — російський і польський геолог, гірничий інженер, мандрівник, брат Ангела Богдановича
 Богданович Максим Адамович (1891-1917) — білоруський поет, перекладач і літературознавець
 Богданович Максим Михайлович (1981—2022) — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Богданович Модест Іванович (1805-1883) — російський воєнний історик
 Богданович Олександр:
 Богданович Олександр Васильович (1820—1898) — губернатор
 Богданович Олександр Вікторович — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон
 Богданович Олександр Володимирович (1874–1950) — артист опери (ліричний тенор), камерний співак, педагог
 Богданович Олексій Володимирович — український актор театру і кіно, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України
 Богданович Павло Іванович — поручник четвертого лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу
 Богданович Петро Іванович (Федорович?; кінець 1740-их, або початок 1750-их — 1803) — письменник, перекладач, видавець
 Богданович Станіслав Едуардович (1993) — український шахіст
 Богданович Тетяна Олександрівна (1872 або 1873 — 1942) — письменниця, історик, дружина Ангела Богдановича

Топонім 

 Богданович — місто в Свердловській області Росії
 Богданович — станція Свердловської залізниці у місті Богданович
 Міський округ Богданович — муніципальне утворення в Свердловській області

Див. також 
 Богданович-Зарудний Самійло — український військовий і державний діяч Української козацької держави другої половини 17 століття

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища
Прізвища